Хама́р-Даба́н:

 Хамар-Дабан — горный массив на юге Прибайкалья
 Хамар-Дабан — метеостанция на водоразделе рек Слюдянка и Подкомарная

См. также:
 Малый Хамар-Дабан — горный хребет в западном Забайкалье, на юго-западе Бурятии.